Sainte-Eulalie kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Eulalie, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Eulalie, Aude, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Sainte-Eulalie, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Eulalie, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Eulalie, Lozère, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Sainte-Eulalie-d'Ans, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Eulalie-de-Cernon, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Sainte-Eulalie-d'Eymet, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Eulalie-d'Olt, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Sainte-Eulalie-en-Born, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Eulalie-en-Royans, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Sainte-Eulalie (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar